1906 puede referirse a:

 El año 1906 d. C.
 El año 1906 a. C.
 El número 1906
 1906 una película
 (1906) Naef, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter.